Университет Бурунди ( — государственное высшее учебное заведение Бурунди, основанное в 1964 году. Расположен в г. Бужумбура, Бурунди.

История 
Истоки Университета Бурунди начинаются с Агрономического института Университета Бельгийского Конго и Руанды-Урунди, основанного во время бельгийского колониального правления в 1952 г. В 1960 году он стал Агрономическим институтом Руанды-Урунди (Institut agronomique du Ruanda-Urundi) и переехал в Бужумбура, став первым крупным центром высшего образования страны. По инициативе миссий иезуитов в Бужумбуре после обретения Бурунди независимости в 1962 году впоследствии возникли три других специализированных учебных заведения, которые были объединены в Официальный университет Бужумбуры (Université officielle de Bujumbura или UOB) в январе 1964 года. В 1977 году UOB объединился с двумя профессиональными учебными заведениями, чтобы создать Университет Бурунди (Université du Burundi). По состоянию на 15 марта 1993 года в университете обучалось 4258 студентов.

Сейчас является единственным публичным университетом страны. Преподавание в университете было значительно нарушено во время Бурундийской гражданской войны. Большинство его факультетов были частично разрушены. Возникший социально-экономический кризис привёл к забастовкам, проблемам с финансированием и утечке мозгов преподавательского персонала за границу. 11-12 июня 1995 г. студенты народности хуту были убиты представителями тутси.

Структура университета 
Университет разделен на факультеты и институты, которые в свою очередь состоят из кафедр. В настоящее время в состав университета входят:
Факультеты
 Факультет агрономии и биоинженерии (Faculté d’Agronomie et de Bio-Ingénieurie)
 Юридический факультет (Faculté de Droit)
 Медицинский факультет (Faculté de la Médecine)
 Факультет психологии и педагогических наук (Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education)
 Факультет экономических наук и менеджмента (Faculté des Sciences Economiques et de Gestion)
 Факультет литературы и гуманитарных наук (Faculté des Lettres et Sciences Humaine)
 Факультет наук (Faculté des Sciences)
 Факультет инженерных наук (Faculté des Sciences de l’Ingénieur)
Институты
 Институт китайского языка им. Конфуция (Institut Confucius)
 Институт прикладной педагогики (Institut de Pédagogie appliquée)
 Институт физического воспитания и спорта (Institut d’Education physique et de Sport)
 Институт прикладной статистики (Institut des Statistiques appliquées)
 Высший институт торговли (Institut superieur de Commerce)

Известные выпускники 
 Алексис Тамбве Мвамба — Спикер Сената Демократической Республики Конго
 Буньони, Ален-Гийом — премьер-министр Бурунди
 Киниги, Сильви — президент Бурунди
 Муквеге, Дени — лауреат Нобелевской премии мира (2018).
 Нкурунзиза, Пьер — президент Бурунди
 Ндайишимие, Эварист — президент Бурунди
 Синунгуруза, Теренс — вице-президент Бурунди
 Хафса Мосси — политик

Примечания

Ссылки 
 Université du Burundi
 
 

Университет Бурунди